Origami – tecnica artistica giapponese
 Bulbophyllum origami – specie di orchidea
 Origami a DNA – tecnica di piegatura del DNA
 Origami – nome del primo dispositivo UMPC
 Origami – album di Joe Barbieri del 2017
 Origami – album de I Botanici del 2019

Altri progetti